Georg Bottmann (1810-1891), peintre officiel de la Cour Impériale de Russie au .
Ritter Bottmann (?-1706), commandant du château de Jâber (Жабер), exécuté par Charles XII de Suède durant la Grande guerre du Nord.

Voir aussi 
 Famille von Bottmann

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand